

Боленцин — село в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Боленцин — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Боленцин — село в гміні Борковіце Пшисуського повіту Мазовецького воєводства